Бутми — фамилия. 

Известные носители:

 Бутми, Георгий Васильевич (1856—1919?) — российский политический деятель, монархист.
 Бутми, Жан-Жозеф (1725—1782) — бельгийский органист, клавесинист, композитор.
 Бутми, Жоссе (1697—1779) — бельгийский композитор, мультиинструменталист.
 Бутми, Эмиль (1835—1906) — французский политолог и социолог.